Kulm (district), een district in het Zwitserse kanton Aargau
Kulm (Liechtenstein)
Kulm (North Dakota), een plaats in de Verenigde Staten
Kulm (Thüringen), een plaats in Duitsland
Chełmno nad Wisłą (Duits: Kulm), een stad in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren
Chlumec u Chabařovic (Duits: Kulm), een plaats in Bohemen, waar in 1040, 1126 en 1813 een Slag bij Kulm plaatsvond
Kulm am Zirbitz, een plaats in Stiermarken, Oostenrijk
Kulm bei Weiz, een plaats in Stiermarken, Oostenrijk